Душан Трбојевић се може односити на:

 Душан Трбојевић (1921–2003), командант Омладинског батаљона у Поцерској војно-четничкој бригади у Југословенској краљевској војсци.
 Душан Трбојевић (1925–2011), српски пијаниста, композитор, музичар и професор.
 Душан Трбојевић (1952–2018), српски фудбалер, тренер и скаут.